Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2010. у Дохи одржано је у 12 и 13. марта.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2010. 
10. март 2010.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља 

На такмичењу је оборен један континентали рекорд (Азија), светски рекорд сезоне и осам рекорда сезоне седам такмичарки.

Резултати

Квалификације 
Учествовало је 19 такимчарки из 17 земаља. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,20 м. У финале је ушло 8 од тога четири које су прескочиле квалификациону норму (КВ), четири су се пласирале према резултату (кв).

Финале

Референце

Литература 
 Квалификациони резултати
 Финални резултати

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани